Svetovno prvenstvo v atletiki 1997 je šesto svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 1. in 10. avgustom 1997 na olimpijskem stadionu v Atenah, Grčija. Udeležilo se ga je 1882 atletov iz 198-ih držav, ki so tekmovali v 44-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na IAAF

1997
1997 v športu
Športne prireditve v Grčiji
Šport v Atenah